Slovo Wiegand může mít více významů:
 Wiegand (komunikační protokol) – jeden z protokolů pro komunikaci se čtečkami karet
 Wiegandův efekt  – nelineární magnetický efekt
 Wiegandův drát  – drát ze speciální slitiny v němž se může projevit wiegandův efekt

Příjmení Wiegand nese více různých osobností:
 Clyde Wiegand (1915–1996)  – americký fyzik, spoluobjevitel antiprotonu
 Frank Wiegand (1936) – německý olympijský medailista v plavání
 Herbert Ernst Wiegand (1936–2018) – německý teoretik lexikografie
 John Richard Wiegand (1912–1986) – německý rodák, který emigroval do USA, objevitel wiegandova efektu
 Sepp Wiegand (* 1991) – německý rallyový závodník
 Theodor Wiegand (1864–1936) – německý archeolog